Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2021 — 22-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд, що провели в американських містах Плімут та Енн-Арбор. Усі турніри крім першості Топ-дивізіону, були скасовані IIHF 18 листопада 2020 року через пандемію COVID-19.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Результати

Група В

Результати

Плей-оф

Підсумкова таблиця

Статистика 
Найкращі бомбардири

Джерело: IIHF

Найкращі воротарі
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

'ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; КД = кидки; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: IIHF

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Бенджамін Годро
Найкращий захисник:  Алексі Хеймосалмі
Найкращий нападник:  Матвій Мічков
Найцінніший гравець (MVP):  Матвій Мічков
Джерело: IIHF.com</small>

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Сергій Іванов
Захисники:  Алексі Хеймосалмі —  Брандт Кларк
Нападники:  Коннор Бедар —  Матвій Мічков —  Саму Туомаала
Джерело: IIHF.com</small>

Дивізіон І

Група А 
Турнір мав проходити в Словаччині, з 5 по 11 квітня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Група В 
Турнір мав проходити в Італії, з 18 по 25 квітня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Дивізіон ІІ

Група А 
Турнір мав проходити в Естонії, з 4 по 10 квітня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Група В 
Турнір мав проходити в Болгарії, з 21 по 27 березня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Турнір мав проходити в Туреччині, з 29 березня по 4 квітня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Група В 
Турнір мав проходити в Люксембурзі, з 28 березня по 3 квітня 2021 року, турнір скасовано IIHF.

Примітки

Посилання 
 IIHF 

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2021 у хокеї з шайбою
2021 в американському спорті